Velika nagrada Frontieresa 1935 je bila neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 9. junija 1935 v Chimayu.

Rezultati

Dirka

Viri
 
 

1935
Sezona Velikih nagrad 1935